RN14 oder RN 14 steht für:
 Route nationale 14, Nationalstraße in Frankreich
 RN14 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 14 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN14 (Mali), Fernstraße in Mali
 N14 (Niger), Fernstraße in Niger